Гра́йфер — фамилия. Известные носители:
 Грайфер, Валерий Исаакович (1929—2020) — заместитель Министра нефтяной промышленности СССР (1985—1992); председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»; лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ.
 Грайфер, Дмитрий Маратович (род. 1957) — советский, российский биохимик; лауреат Государственной премии России в области науки и техники (1999).